Overdyk ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Wenemar Overdyk († 1460), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Overdyk bezeichnet

 Haus Overdyck (Oberdick, Overdijk oder Overdick sowie Overdyk), alter Rittersitz in Bochum, Stadtteil Hamme

Siehe auch
 Overdyck